— девиз правления (нэнго) японского императора Сидзё, использовавшийся с 1238 по 1239 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 23-й день 11-й луны 4-го года Катэй (по юлианскому календарю — 30 декабря 1238);
 7-й день 2-й луны 2-го года Рякунин (по юлианскому календарю — 13 марта 1239).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 15-го цзюаня классического древнекитайского сочинения Книга Суй:「皇明馭暦、仁深海県」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1238 год (1-я луна 1-го года Рякунин) — сёгун Кудзё Ёрицунэ, вместе с Ходзё Ясутоки и представителями провинций, выехал Камакуры в Мияко. В Камакуре остался Фудзивара-но Юкимици следить за порядком в стране;
 1238 год (2-я луна 1-го года Рякунин) — Ёрицунэ прибыл в Мияко и остановился в своем новом дворце в Рокухаре;
 1238 год (10-я луна 1-го года Рякунин) — Ёрицунэ вернулся в Камакуру.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература